

Маундвілл — місто, штат Алабама
 Маундвілл — місто, штат Вісконсин
 Маундвілл — селище, штат Міссурі